Goodwin är ett engelskt efternamn.

Personer
 Archie Goodwin
 Brandon Goodwin
 Bridget Goodwin
 Carte Goodwin
 Charles Wycliffe Goodwin
 Freddie Goodwin
 Ginnifer Goodwin
 Gordon Goodwin (1895–1984), brittisk friidrottare
 Hannibal Goodwin
 Henry B. Goodwin (1878–1931), tysk-svensk fotograf
 Jonathan Goodwin (utbrytarkonstnär)
 Raven Goodwin
 Ron Goodwin (1925–2003), brittisk kompositör, arrangör och dirigent
 Sidney Leslie Goodwin (1910–1912), engelsk pojke som dog vid förlisningen av Titanic

Engelska efternamn